Die Toray Sillook Open 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 8. bis 14. September 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Shibuya